Пя́тая Кожу́ховская улица — улица, расположенная на территории районов Даниловский Южного административного округа и Южнопортовый Юго-Восточного административного округа города Москвы.

Улица находится на левом берегу Москвы-реки, большей частью расположена в Южнопортовом районе.

История 
Название улицы было утверждено 8 июля 1955 года. С 1930-х годов и до этого дня улица называлась Центральным проездом, данное наименование было утверждено в 1948 году.

В начале 30-х годов улица располагалась на территории Посёлка ЗИС, предназначавшегося для рабочих Автозавода имени Сталина (сейчас — Завод имени Лихачёва). Улица начиналась жилым бараком № 3 завода «Динамо».

Жилые дома на улице начали строиться лишь в 1940—1950 годы. Первые дома были сделаны из кирпича. Позже, начиная с 60-х годов, на улице стали строить блочные дома, что объяснялось простотой их конструкций и, соответственно, «убыстрением» процесса их строительства.

Расположение 
Улица расположена между улицей Трофимова и 6-й Кожуховской улицей. Начинается от улицы Сайкина, идёт на восток и заканчивается переходом в улицу Петра Романова.

Примечательные здания и сооружения

по нечётной стороне 
 Дом 1/11 — налоговая инспекция № 25.
 Дом 27, корпус 1 — детский сад № 1875.
 Дом 27, корпус 2 — детский сад № 2583.
 Дом 31А — детский сад № 2449.

по чётной стороне 
 Дом 8, корпус 2 — центр занятости населения ЮАО, отдел «Автозаводский».
 Дом 12 — мировые судьи участков 267—270 города Москвы, обслуживающие Лефортовский и Нижегородский районы.
 Дом 18, корпус 2 — ОДС № 2.

Транспорт

Наземный общественный транспорт 
По улице не проходят маршруты наземного общественного транспорта. Ближайшие остановки:
 «Метро „Кожуховская“» — на Южнопортовой улице, недалеко от станции метро.
 «5-я Кожуховская улица» — недалеко от пересечения с улицей Сайкина.
 «6-я Кожуховская улица» — около магазина «Пятёрочка» на 6-й Кожуховской. Автобус № 186 до метро Волгоградский проспект.

Метро 
 Станция метро «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской линии — в 100 м от пересечения с улицей Петра Романова.
 Станция метро «Автозаводская» Замоскворецкой линии — в 350 м на северо-запад от пересечения со 2-м Кожуховским проездом.

Железнодорожный транспорт 
 Станция МЦК «Автозаводская» — на пересечении со 2-м Кожуховским проездом.
 Станция МЦК «Дубровка» — в 700 м на север от пересечения с улицей Петра Романова.

Примечания

Литература